Al-Mahrah (arabiska: المهرة) är det östligaste guvernementet i Jemen. Den administrativa huvudorten är al-Ghaydah. Det gränsar till Oman.

Guvernementet har 88 594 invånare och en yta på 67 310 km².

Distrikt 
 Al Ghaydah   
 Al Masilah   
 Hat   
 Hawf   
 Huswain   
 Man'ar   
 Qishn    
 Sayhut   
 Shahan

Källor

Externa länkar 
 Statoids
 Directory of Cities and Towns in Muhafazat al Mahrah, Yemen

Jemens guvernement